Zäsur (lat. caesura ‚Schnitt‘) steht für:

 Zäsur, in der Verslehre ein durch eine Wortgrenze markierter Einschnitt
 Zäsur (Musik), in der Musik ein Einschnitt bzw. Ruhepunkt in der Tonfolge, sowie das entsprechende Notenschriftzeichen
 Zäsur (Geschichte), eine durch ein markantes Ereignis bestimmte Epochengrenze in der Geschichte

Siehe auch: